KJE est une abréviation qui peut désigner :
  , une voie express de Kranji, à Singapour.

kje est un code qui peut désigner :
  kisar, une langue parlée en Indonésie, par 10 000 personnes, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code de langue